Collingham est le nom de deux villages anglais :
 Collingham, dans le Nottinghamshire ;
 Collingham, dans le Yorkshire de l'Ouest.